

Mezzi di trasporto
 Kawasaki P-1 – pattugliatore oceanico della Kawasaki

Tecnologia
 P-1 – missile antinave sovietico
 Sony Ericsson P1 – smartphone della Sony Ericsson
 Coolpix P1 – fotocamera della Nikon

Altro
 P1 o Papiro 1 – tra i più antichi manoscritti del Nuovo Testamento